Tyler County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Tyler County (Texas) – okres státu Texas
 Tyler County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie